Guantanamera kan syfta på:

 Guantanamera (sång) – en patriotisk kubansk sång
 Guantanamera (cigarr) – ett amerikanskt och kubanskt cigarrmärke
 Guantanamera (film) – en film från Kuba inspelad 1996